Fête steht für:

 Fest, eine Feier
 Fete (eingedeutscht), ein zwangloses Fest, siehe Party

Siehe auch: